— японская сэйю. Наиболее известная роль (сэйю): Амелия («Рубаки»).

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1995 год — 15-е место в Гран-при журнала Animage в списке лучших сэйю.

Роли в аниме 
1993
 Yuu Yuu Hakusho (1993) — Демон-дерево

1994
 Akazukin Chacha — Красная Шапочка Тятя

1995
 Рубаки (ТВ) — Амелия
 H2 — Харука Кога

1996
 Бродяга Кэнсин (ТВ) — Кэнсин в детстве / Маримо Эбису
 Звездная девочка Ёко Ямамото OVA-1 — Эрутрон
 Молодо-зелено — Юко Кавай
 Рубаки Некст (ТВ) — Амелия
 Mizuiro Jidai — Юко Каваи

1997
 Покемон (ТВ) — Хикару
 Рубаки Try (ТВ) — Амелия

1998
 Затерянная вселенная — Нина Меркури

1999
 Бродяга Кэнсин OVA-1 — Синта
 Shin Hakkenden — Ко
 Дзюбэй-младшая (ТВ-1) — Ко Тояма
 Medarot — Кику-химэ
 Bikkuriman 2000 — Кандзи

2000
 Хранители врат (ТВ) — Юкино Ходзё

2001
 Dr. Rin ni Kiitemite! — Нанао
 Good Morning Call — Харухи
 Первосортные Рубаки на большом экране — Амелия

2002
 Хранители врат OVA — Юкино Ходзё
 Whistle! — Юки Кодзима

2003
 Massugu ni Ikou — Себастьян

2004
 Дзюбэй-младшая (ТВ-2) — Ко Тояма
 Massugu ni Ikou (2004) — Себастьян
 Моя малышка — Сацуки Катакура
 Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu — Мак
 Время битв — Цубура (Вторая Арка)
 Makasete Iruka! — Мом
 Kakurenbo: игра в прятки — Соринтя
 Югио! (ТВ-3) — Сё Марафудзи

2005
 Волшебный учитель Нэгима! (ТВ) — Нэканэ Спрингфильд
 Zettai Shounen — Мика Мияма
 Судзука — Юка Саотомэ

2006
 Шевалье д’Эон — Принц Огюст
 Охота на привидений — Аяко Мацудзаки
 Katekyo Hitman Reborn! — Лар Милч

2007
 Священный Октябрь — Эван

2008
 Рубаки: Революция — Амелия

2009
 Рубаки: Эволюция-Эр — Амелия

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Японии